Dit is een lijst van planetoïden 16701-16800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16701) Volpe || 1995 DH4|| 21 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (16702) Buxner || 1995 DZ8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (16703) Richardstrauss || 1995 ER7|| 2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (16704) - || 1995 ED8|| 7 maart 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (16705) Reinhardt || 1995 EO8|| 4 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (16706) Svojsík || 1995 OE1|| 30 juli 1995 || P. Pravec
|-
| (16707) Norman || 1995 QP10|| 19 augustus 1995 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (16708) - || 1995 SP1|| 21 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (16709) Auratian || 1995 SH5|| 29 september 1995 || J. Tichá
|-
| (16710) Kluyver || 1995 SL20|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (16711) Ka-Dar || 1995 SM29|| 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (16712) - || 1995 SW29|| 30 september 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (16713) Airashi || 1995 SV52|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16714) Arndt || 1995 SM54|| 21 september 1995 || F. Börngen
|-
| (16715) Trettenero || 1995 UN5|| 20 oktober 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (16716) - || 1995 UX6|| 21 oktober 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (16717) - || 1995 UJ8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (16718) Morikawa || 1995 UA9|| 30 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16719) Mizokami || 1995 UF45|| 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16720) - || 1995 WT || 17 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (16721) - || 1995 WF3|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16722) - || 1995 WG7|| 24 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16723) Fumiofuke || 1995 WX8|| 27 november 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (16724) Ullilotzmann || 1995 YV3|| 28 december 1995 || Spacewatch
|-
| (16725) Toudono || 1996 CE3|| 15 februari 1996 || T. Okuni
|-
| (16726) - || 1996 DC || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16727) - || 1996 EK2|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (16728) - || 1996 GB18|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (16729) - || 1996 GA19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (16730) Nijisseiki || 1996 HJ1|| 17 april 1996 || Saji
|-
| (16731) Mitsumata || 1996 HK1|| 17 april 1996 || Saji
|-
| (16732) - || 1996 HZ16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (16733) - || 1996 HM22|| 22 april 1996 || NEAT
|-
| (16734) - || 1996 HZ22|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (16735) - || 1996 JJ || 8 mei 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16736) Tongariyama || 1996 JW2|| 13 mei 1996 || T. Okuni
|-
| (16737) - || 1996 KN1|| 24 mei 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (16738) - || 1996 KQ1|| 19 mei 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16739) - || 1996 KX2|| 24 mei 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16740) Kipthorne || 1996 KT8|| 22 mei 1996 || E. W. Elst
|-
| (16741) - || 1996 NZ3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (16742) Zink || 1996 ON || 21 juli 1996 || Kleť
|-
| (16743) - || 1996 OQ || 21 juli 1996 || NEAT
|-
| (16744) Antonioleone || 1996 OJ2|| 23 juli 1996 || L. Tesi
|-
| (16745) Zappa || 1996 PF5|| 9 augustus 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (16746) - || 1996 PW6|| 8 augustus 1996 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (16747) - || 1996 PS8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (16748) - || 1996 PD9|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (16749) Vospini || 1996 QE || 16 augustus 1996 || P. Sicoli, V. Giuliani
|-
| (16750) Marisandoz || 1996 QL || 18 augustus 1996 || R. Linderholm
|-
| (16751) - || 1996 QG1|| 18 augustus 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16752) - || 1996 QP1|| 22 augustus 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16753) - || 1996 QS1|| 21 augustus 1996 || S. P. Laurie
|-
| (16754) - || 1996 RW || 10 september 1996 || NEAT
|-
| (16755) Cayley || 1996 RE1|| 9 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (16756) Keuskamp || 1996 RQ11|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (16757) Luoxiahong || 1996 SC6|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16758) - || 1996 TR1|| 3 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16759) Furuyama || 1996 TJ7|| 10 oktober 1996 || A. Nakamura
|-
| (16760) Masanori || 1996 TY7|| 11 oktober 1996 || H. Abe
|-
| (16761) Hertz || 1996 TE8|| 3 oktober 1996 || V. Goretti
|-
| (16762) - || 1996 TK10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16763) - || 1996 TG12|| 3 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16764) - || 1996 TV14|| 9 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (16765) Agnesi || 1996 UA || 16 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (16766) Righi || 1996 UP || 18 oktober 1996 || V. Goretti
|-
| (16767) - || 1996 US || 16 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16768) - || 1996 UA1|| 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16769) - || 1996 UN1|| 29 oktober 1996 || M. Aoki
|-
| (16770) Angkor Wat || 1996 UD3|| 30 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (16771) - || 1996 UQ3|| 19 oktober 1996 || S. P. Laurie
|-
| (16772) - || 1996 UC4|| 29 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16773) - || 1996 VO1|| 6 november 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16774) - || 1996 VP1|| 6 november 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16775) - || 1996 VB6|| 15 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16776) - || 1996 VA8|| 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16777) Bosma || 1996 VD29|| 13 november 1996 || Spacewatch
|-
| (16778) - || 1996 WU1|| 30 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16779) Mittelman || 1996 WH2|| 30 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (16780) - || 1996 XT1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16781) Renčín || 1996 XU18|| 12 december 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (16782) - || 1996 XC19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (16783) Bychkov || 1996 XY25|| 14 december 1996 || R. A. Tucker
|-
| (16784) - || 1996 YD2|| 22 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16785) - || 1997 AL1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16786) - || 1997 AT1|| 2 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16787) - || 1997 AZ1|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16788) Alyssarose || 1997 AR2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16789) - || 1997 AU3|| 3 januari 1997 || T. Urata
|-
| (16790) Yuuzou || 1997 AZ4|| 2 januari 1997 || N. Sato
|-
| (16791) - || 1997 AR5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16792) - || 1997 AK13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16793) - || 1997 AA18|| 15 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16794) Cucullia || 1997 CQ1|| 2 februari 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (16795) - || 1997 CA3|| 3 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16796) Shinji || 1997 CY16|| 6 februari 1997 || N. Sato
|-
| (16797) Wilkerson || 1997 CA17|| 7 februari 1997 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (16798) - || 1997 EL50|| 5 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (16799) - || 1997 JU7|| 3 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16800) - || 1997 JQ16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten